La Maserati Ghibli peut désigner : 
 Maserati Ghibli I, coupé apparu en 1966
 Maserati Ghibli II, coupé apparu en 1992
 Maserati Ghibli III, berline apparue en 2013